Konkretism kan syfta på:

Konkret konst – konstverk, som har utvecklats ur sina egna, naturliga resurser och lagar och därmed är autonoma
Konkret musik – en term myntad av Pierre Schaeffer 1950
Konkret poesi – en form av poesi som växte fram på 1950- och 1960-talet runt om i världen